Barcelonska deklaracija može značiti:

 Barcelonska deklaracija (1921.) - deklaracija o slobodi prometa i trgovini robom

 Barcelonska deklaracija o pravima majke i novrođenčeta - potpisana 2001.

 Barcelonska deklaracija (2016.) - deklaracija 2000 europskih gradova i općina protiv Transatlanskoga sporazuma Europske unije i SAD-a.

Izvori